The Player est une expression anglaise signifiant « le joueur ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 1992.

Série télévisée 

 , téléréalité américaine diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine créée par  diffusée depuis le  sur .

Voir aussi